Un mutex est une technique utilisée en informatique pour obtenir un accès exclusif à des ressources partagées.
 Mutex est une société d'assurance de personnes à capitaux mutualistes.